Lapoș se poate referi la:
 Lapoș, Bacău
 Lapoș, Prahova